Hegra steht für:
 eine antike Stadt im heutigen Saudi-Arabien, siehe Mada'in Salih
 Hegra (Trøndelag), Ort in der Kommune Stjørdal in Trøndelag in Norwegen

HEGRA steht für:
 High Energy Gamma Ray Astronomy

Siehe auch:
 Hidschra (persisch auch heǧra)

Abkürzung